Известно несколько фильмов с русским названием «Мятеж»:

Фильмы 
 Мятеж — СССР, 1928, реж. Семён Тимошенко.
  (Mutiny) — США, 1952, реж. Эдвард Дмитрык.
 Мятеж — СССР, 1980, реж. Всеволод Шиловский.
 Мятеж (Rebel Storm или Rising Storm) — США, 1989, реж. Фрэнсис Шеффер.
  (Riot) — США, 1997, реж. Джозеф Мери.
 Мятеж — Россия, 2018, реж. Сергей Пикалов.

См. также 
 Мятеж на «Баунти» — американский фильм 1935 года
 Мятеж на «Баунти» — американский фильм 1962 года